Черкасово — село в Кытмановском районе Алтайского края. Входит в состав Октябрьского сельсовета.

География 
Расположено в юго-западной части района, на левом берегу реки Харабы.

История 
В 1926 году в селе имелось 293 хозяйства и проживал 1561 человек (767 мужчин и 794 женщины). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Черкасовского сельсовета Верх-Чумышского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Кытмановского района